Васіле-Александрі () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Браніштя.
 Васіле-Александрі () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Стежару.